«Легенды Западного Побережья» () — фэнтезийный цикл американской писательницы Урсулы Ле Гуин, состоящий из трёх романов — «Проклятый дар» (2004), «Голоса» (2006) и «Прозрение» (2007). В трёх книгах разные главные герои и сюжетные линии, однако они объединяются несколькими общими персонажами, а также местами действия.

Сюжет 
Книги трилогии имеют один и тот же воображаемый мир; их сюжеты разворачиваются среди небольших городов-государств и независимых полисов, в плодородном регионе на западном побережье континентального массива суши, в ином неопределенном мире. Культура в целом находится на средневековом уровне, с традиционными ремеслами, но без передовых технологий. Во всех трёх книгах есть общие персонажи; главные герои «Даров» вновь появляются в качестве второстепенных персонажей в последующих книгах.

В центре «Проклятого дара» — двое молодых людей, Грю и Оррек, которые пытаются примириться с присущими им экстрасенсорными способностями. Они живут в бедном, горном и культурно отсталом регионе, известном своими «ведьмами» и чудотворцами. Грю — девочка, которая может общаться с животными; она отказывается использовать свой дар для помощи охотникам, что отличает её от многих представителей своей культуры, включая собственную мать. Оррек — мальчик, чей предполагаемый дар «сотворения» настолько опасен, что он добровольно идёт по жизни с завязанными глазами, чтобы не причинить разрушений. История рассказывает о том, как Оррек и Грю справляются со своими дарами и в конце концов покидают свой дом в горах и отправляются в мир иной.

Примечания

См. также

Ссылки 
 Лаборатория Фантастики
 Карты Западного побережья на сайте писательницы

Фэнтезийные книжные серии
Произведения Урсулы Ле Гуин
Романы, удостоенные премии «Небьюла»
Детские книжные серии